Le tournoi de tennis de Boston est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1987 se dispute à Worcester du 2 au .

Pam Shriver remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elise Burgin et Rosalyn Fairbank.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Boston
 Saison 1987 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1987
Boston
Tennis aux États-Unis en 1987
Tennis en novembre 1987